Plusieurs élections ont eu lieu en Espagne en 2011 : 

Élections générales espagnoles de 2011 ;
Élections régionales et municipales espagnoles de 2011.